Кубок Бельгії з футболу 2017–2018 () — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Бельгії. Титул ввосьме здобув Стандард (Льєж).

Календар

Регламент 
Згідно регламенту у перших п'яти раундах беруть участь клуби нижчих дивізіонів чемпіонату Бельгії. Клуби провідного дивізіону стартують у шостому раунді з 1/16 фіналу.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 січня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/6 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/8 лютого 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Бельгії на soccerway 

2017–2018
Бельгія
Бельгія
2017 у бельгійському спорті
2018 у бельгійському спорті